Patrick Dwyer ist der Name folgender Personen:

* Patrick Dwyer (Rugbyspieler) (* 1940), irischer Rugby-Union-Spieler
 Patrick Dwyer (Leichtathlet) (* 1977), australischer Leichtathlet
 Patrick Dwyer (Eishockeyspieler) (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Patrick Vincent Dwyer (1858–1931), australischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof